Eetion () ist

in der griechischen Mythologie:
 Eetion, König von Theben in Kilikien, Vater der Andromache
 Eetion (Sohn des Ieson), Gastfreund des Lykaon
 Eetion (Sohn der Elektra), wird wegen Frevel gegen Demeter vom Blitz erschlagen
 Eetion (Trojaner), Vater des Podes
 Eetion (Achaier), griechischer Kämpfer im trojanischen Krieg
 Eetion (Sohn des Briseus)
 Eetion (Heros), eponymer Heros der attischen Stadt Eetioneia

in der hellenistischen Geschichte:
 Eetion (Sohn des Echekrates), Vater des Kypselos

weitere Bedeutungen:
 (6002) Eetion, Jupiter-Trojaner
 Eetion (Gattung), eine Gattung der Hesperiinae, einer Unterfamilie der Dickkopffalter